Edouard Jean Antoine van Doorslaer (Brussel, 4 april 1784 - Sint-Jans-Molenbeek, 20 februari 1863) was een Belgisch edelman.

Geschiedenis
In 1779 werden aan Jean-François van Doorslaer, heer van ten Ryen (heerlijkheid nabij Waasmunster), erfachtig schout van Waasmunster en Elversele, bij open brieven het ambt toegekend van raadsheer bij de Raad van Brabant, hetgeen automatische opname in de erfelijke adel inhield.

Levensloop
 Edouard van Doorslaer de ten Ryen, zoon van Jean-François (zie hierboven) en van Elisabeth Lonck, trouwde in Gent in 1810 met Caroline van Duerne (1791-1817) en hertrouwde in Brussel in 1820 met Julienne Wauters (1796-1856), met drie kinderen uit het eerste en vijf kinderen uit het tweede huwelijk. 
 Jules van Doorslaer de ten Ryen (1827-1901), trouwde in Hamme in 1864 met Justine van Haver, met wie hij drie kinderen kreeg. Hij was de enige van de acht kinderen die trouwde.
Charles van Doorslaer de ten Ryen (1865-1936), vrederechter in Hamme, trouwde in 1892 in Wervik met Marie Verhaeghe (1871-1945), dochter van Jean Verhaeghe, gedeputeerde voor West-Vlaanderen. Ze hadden acht kinderen, van wie alleen de hiernavolgende voor afstammelingen zorgde.
Franz van Doorslaer de ten Ryen (1896-1980), trouwde in Vichte in 1924 met Marthe Verhaeghe (1895-1962) en in Gent in 1965 met Esther Kroegman (1921-2001), met zeven kinderen uit het eerste huwelijk en afstammelingen tot heden.
François van Doorslaer de ten Ryen (1866-1949), schepen van Hamme, trouwde in Gent in 1905 met Madeleine van Brabandt (1875-1945). Ze kregen vijf kinderen.
Jules van Doorslaer de ten Ryen (1906-1984) trouwde in Brugge in 1938 met Monique Dautricourt (1911-1997). Ze kregen zeven kinderen, met afstammelingen tot heden.
Jacques van Doorslaer de ten Ryen (1920-2009), vrederechter in Zele en Hamme, trouwde in Hamme in 1947 met Denise Vertongen (1925-2013). Ze kregen zeven kinderen, met afstammelingen tot heden.

Literatuur
 Généalogie van Doorslaer, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, Brussel, 1868.
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1988, Brussel, 1988.

Doorslaer, Edouard van